Beevor ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Beevor (* 1946), britischer Historiker
 Charles Edward Beevor (1854–1908), englischer Neurologe, nach dem das Beevor-Zeichen benannt wurde
 John Grosvenor Beevor (1905–1987), britischer Nachrichtendienstoffizier, Bankier und Unternehmer
 Kinta Beevor (1911–1995), englische Autorin

Siehe auch:
 Beever
 Beaver
 Bever